Келитан има више значења:

 Келитан (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Келитан (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику